Berntitz ist der Name folgender Orte:
 Berntitz (Lommatzsch), zu Lommatzscher Ortsteil Wuhnitz gehörender Ort im Landkreis Meißen, Sachsen
 Berntitz (Mügeln), Ortsteil von Mügeln im Landkreis Nordsachsen, Sachsen